Jordan Binnington (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 || Attack d'Owen Sound || LHO || 22 || 6 || 10 || 2 ||  || 79 || 4,44 || 88,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Attack d'Owen Sound || LHO || 46 || 27 || 12 || 5 ||  || 132 || 3,05 || 89,9 || 1 || 8 || 7 || 4 || 2 || 355 || 19 || 3,21 || 89,4 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Attack d'Owen Sound || LHO || 39 || 21 || 17 || 1 ||  || 115 || 2,99 || 90,6 || 1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 120 || 10 || 5,00 || 86,3 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Rivermen de Peoria || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3,02 || 92,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Attack d'Owen Sound || LHO || 50 || 32 || 12 || 6 ||  || 109 || 2,17 || 93,2 || 7 || 6 || 12 || 6 || 6 || 705 || 33 || 2,81 || 91,6 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 40 || 23 || 13 || 3 ||  || 94 || 2,35 || 92,2 || 1 || 12 || 3 || 1 || 1 || 223 || 7 || 1,89 || 94,6 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 65 || 3 || 2,78 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 45 || 25 || 15 || 4 ||  || 100 || 2,35 || 91,6 || 3 || 4 || 5 || 2 || 3 || 333 || 12 || 2,16 || 93,8 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 41 || 17 || 18 || 5 ||  || 111 || 2,85 || 90,7 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 13 || 1 || 4,69 || 75 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 32 || 16 || 7 || 8 ||  || 85 || 2,71 || 91,1 || 2 || 17 || 2 || 0 || 0 || 65 || 2 || 1,86 || 95 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH || 28 || 17 || 9 || 1 ||  || 55 || 2,05 || 92,6 || 1 || 17 || 3 || 1 || 1 || 137 || 10 || 4,39 || 86,5 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 16 || 11 || 4 || 0 || 922 || 32 || 2,08 || 92,7 || 3 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 24 || 5 || 1 ||  || 59 || 1,89 || 92,7 || 5 || 0 || 26 || 16 || 10 ||  || 64 || 2,46 || 91,4 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis  || LNH || 50 || 30 || 13 || 7 ||  || 126 || 2,56 || 91,2 || 3 || 4 || 5 || 0 || 4 ||  || 21 || 4,72 || 85,1 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Blues de Saint-Louis || LNH || 42 || 18 || 14 || 8 ||  || 108 || 2,65 || 91,0 || 0 || 2 || 4 || 0 || 4 || 234 || 14 || 3,59 || 89,9 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  || 

| 129 || 72 || 36 || 16 ||  || 294 || 2,46 || 91,4  || 8 || 6 || 35 || 16 || 19 ||  || 99 || 2,88 || 90,3 || 1 || 4

Internationales 

|-
|2013 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 2 || 0 || 0 || 0 || 35 || 4 || 6,82 || 87,1 || 0 || 0 || align="left" | Quatrième

Trophées et honneurs personnels

Coupe Memorial 
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles

Ligue de hockey de l'Ontario 
2012-2013 : 
 récipiendaire du trophée trophée Dave-Pinkney
 récipiendaire du Prix du gardien de la saison
 nommé dans la première équipe d'étoiles

Ligue nationale de hockey 
2018-2019 : 
 nommé recrue du mois de 
 nommé recrue du mois de 
 champion de la coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis
 sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues

Références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Champion de la Coupe Stanley